

Géographie 

 Lala, une municipalité de la province de Lanao del Norte aux Philippines ;
 Lala, un village de la région de l'Est au Cameroun.

Culture 

 Fancy Lala, une série animée japonaise de magical girl produite par studio Pierrot en 1998 ;
 LaLa, un magazine japonais.

Personnalités 

 Altin Lala (né en 1975), un joueur de football albanais ; 
 Joe Lala (1947-2014), acteur, doubleur et musicien américain ;
 Kenny Lala (né en 1991), joueur de football français ;
 Lala de Cyzique, une peintre et sculptrice de l'Antiquité classique.

Voir aussi 
 Laa-Laa, personnage de la série Les Télétubbies.
 
 
 

Homonymie de patronyme